Martinsdorf bezeichnet:

 Martinsdorf (Gemeinde Gaweinstal), eine Katastralgemeinde von Gaweinstal in Niederösterreich
 Martinsdorf, bis 1934: Marczinowen, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Marcinowo (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Martinsdorf, Kreis Memel, Ostpreußen/Memelland, seit 1923: Martinai, Dorf in der Rajongemeinde Klaipėda, Bezirk Klaipėda, Litauen
 Martinsdorf (früher: Metișdorf), Dorf in Siebenbürgen, jetzt: Metiș, eine Katastralgemeinde von Schaldorf (Mihăileni), Rumänien
 KFNB – Martinsdorf, eine Dampflokomotive
Siehe auch:
 Martensdorf
 Martindorf